USS Comstock war der Name zweier Schiff der United States Navy, benannt nach der Comstock Lode:

USS Comstock (LSD-19), ein Docklandungsschiff der Casa-Grande-Klasse, in Dienst (US Navy) von 1945 bis 1976, verkauft an Taiwan.
USS Comstock (LSD-45), ein Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse, in Dienst seit 1990.

Comstock